Kressin steht für:
 Kressin (Neu Poserin), Ortsteil von Neu Poserin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Zolloberinspektor Kressin, einen fiktiven Ermittler aus der Fernsehreihe Tatort

Personen:
 Manuel Kressin (* 1978), deutscher Schauspieler